Neustetter genannt Stürmer ist der Familienname folgender Personen:

 Erasmus Neustetter genannt Stürmer (1523–1594), deutscher Gelehrter, Theologe, Humanist und Mäzen
 Johann Christoph Neustetter genannt Stürmer (1570–1638), deutscher Geistlicher, Domherr und Apostolischer Protonotar

Siehe auch:
 Neustädter genannt Stürmer, fränkisches Adelsgeschlecht